Kostroma kan syfta på:

 Kostroma – en stad i Ryssland
Kostroma (flod) – en flod som gett sitt namn till staden
Kostroma oblast – ett oblast i Ryska federationen
Guvernementet Kostroma – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland